Kaplí zasvěcených Panně Marii Královně je více:

 Kaple Panny Marie Královny (Hluky), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Panny Marie Královny (Jestřebí), okres Jihlava
 Kaple Panny Marie Královny (Krašovice), okres Příbram
 Kaple Panny Marie Královny (Podolí I), okres Písek
 Kaple Panny Marie Královny (Skřípov), okres Prostějov
Kaple Panny Marie Královny (Souvlastní), okres Rychnov nad Kněžnou
Kaple Panny Marie Královny (Vyškovec), okres Uherské Hradiště
a další…

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kaple Panny Marie Královny míru
 Kaple Panny Marie Královny Andělů
 Kostel Panny Marie Královny